Змагання з плавання на 100 метрів на спині серед чоловіків на Олімпіаді 2008 року проводилися з 10 по 12 серпня у Пекінському національному плавальному комплексі.

Медалісти

Рекорди 
До початку змагань світовий та олімпійський рекорди були такими:

Під час змагань у цій дисципліні були встановлені такі олімпійські або світові рекорди:

Запливи

Відбіркові 
 10 серпня 2008, з 19:47 до 20:05 за місцевим часом (UTC +8)

Півфінали 
 11 серпня 2008, з 10:56 до 11:17 за місцевим часом

Фінал 
 12 серпня 2008, о 10:31 за місцевим часом

На спині, чоловіки, 100 м